Белоградовка — названия населённых пунктов в Казахстане:
 Белоградовка — село в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области.
 Белоградовка — село в районе Шал акына Северо-Казахстанской области.